Unicorn — третій студійний альбом англійської групи Tyrannosaurus Rex, який був випущений 16 травня 1969 року.

Композиції 
 Chariots of Silk - 2:26
 Pon a Hill - 1:14
 The Seal of Seasons - 1:49
 The Throat of Winter - 1:59
 Cat Black (The Wizard's Hat) - 2:55
 tones for Avalon - 1:37
 She Was Born to Be My Unicorn - 2:37
 Like a White Star, Tangled and Far, Tulip That's What You Are - 3:49
 Warlord of the Royal Crocodiles - 2:11
 Evenings of Damask - 2:26
 The Sea Beasts - 2:26
 Iscariot - 2:53
 Nijinsky Hind - 2:20
 The Pilgrim's Tale - 2:07
 The Misty Coast of Albany - 1:43
 Romany Soup - 5:40

Джерела 
 Unicorn  allmusic
 Unicorn  last.fm

Альбоми T. Rex
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Альбоми Blue Thumb Records